Самора́но ( — «из ») — многозначный термин:
 Саморано, Агустин (1798—1842) — временный губернатор Верхней Калифорнии.
 Саморано, Армандо (род. 1993) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Монаркас Морелия».
 Саморано, Антонио (1908—1995) — чилийский католический священник и политик.
 Саморано, Иван (род. 1967) — чилийский футболист
 Саморано, Хуан (род. 1981) — аргентинский тхэквондист-паралимпиец.
 Саморано — испанский твёрдый сыр из овечьего молока из провинции Самора